Le Paquet Premium 1 est une série de boosters du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! incluant des cartes éditées au Japon entre 1999 et 2004. L'édition contient 8 cartes Secret Rares et 7 cartes Super Rares. Un paquet de 5 cartes contient 2 secret Rares et 3 Super Rares. Le Premium Pack 1 est le premier booster à contenir uniquement des cartes brillantes !

Liste des Cartes 

PP01-FR001 Magicien du Chaos Sombre Secret Rare

PP01-FR002 Rituel de Magie Noire Secret Rare

PP01-FR003 Marshmallon Secret Rare

PP01-FR004 Lunettes de Marshmallon Secret Rare

PP01-FR005 Démons Jumeaux Secret Rare

PP01-FR006 Retour du Zombie Secret Rare

PP01-FR007 Destruction de Bouclier Secret Rare

PP01-FR008 Rideau de Magie Noire Secret Rare

PP01-FR009 Cadavre du Yata-Garasu Super Rare

PP01-FR010 Rituel de Zéra Super Rare

PP01-FR011 Zéra, la Mante Super Rare

PP01-FR012 Pacte du Scarabée Javelot Super Rare

PP01-FR013 Scarabée Javelot Super Rare

PP01-FR014 Métalmorphe Super Rare

PP01-FR015 Dragon de Métal Noir aux Yeux Rouges Super Rare 

Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à jouer